Stora Göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora göl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Stora göl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (14,2 ha)
Stora göl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun, 
Stora göl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Stora göl (Loftahammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (10,8 ha)
Stora göl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6,19 ha)
Stora göl (Södra Sandsjö socken, Småland, 626469-145630), sjö i Tingsryds kommun, 
Stora göl (Södra Sandsjö socken, Småland, 626671-145710), sjö i Tingsryds kommun, 
Stora gölen (Askeryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Stora gölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Stora gölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (4,2 ha)
Stora gölen (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Stora gölen (Lommaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (8,96 ha)
Stora gölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Stora gölen (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (2,7 ha)
Stora gölen (Nässjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Stora gölen (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Stora göl, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 
Stora gölen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn